Di seguito è riportato un elenco di nomi in lingua latina di alcune città europee. L'elenco comprende sia i nomi originari latini delle città più antiche, sia i nomi latinizzati delle città più moderne o non anticamente romanizzate, e non comprende i nomi delle città italiane.

Europa

Capitali europee 

 Amsterdam, Amstelodamum
 Andorra la Vella, Andorra Vetula
 Atene, Athenae
 Belgrado, Singidunum
 Berlino, Berolinum
 Berna, Berna
 Bratislava, Bratislavia vel Posonium
 Bruxelles, Bruxellae
 Bucarest, Bucaresta
 Budapest, Budapestum/Aquincum
 Chisinau, Chisla Nova
 Città del Vaticano, Civitas Vaticana
 Copenaghen, Hafnia/Haunia
 Dublino, Eblana
 Helsinki, Helsinkium
 Kiev, Chiovia
 L'Aia, Haga
 La Valletta, Valletta
 Lisbona, Olisipo
 Londra, Londinium
 Lubiana, Aemona
 Lussemburgo, Luxemburgum urbs
 Madrid, Matritum
 Minsk, Minscum
 Mosca, Moscua
 Nicosia, Nicosia
 Oslo, Asloa
 Parigi, Lutetia Parisiorum
 Podgorica, Birziminium
 Praga, Augusta Bracarensis/Praga
 Reykjavik, Reykiavica
 Riga, Riga
 Roma, Roma
 Città di San Marino, Urbs Sancti Marini
 Sarajevo, Seraium
 Skopje, Scupi
 Sofia, Serdica
 Stoccolma, Holmia
 Tallinn, Castrum Danorum
 Tirana, Theranda
 Vaduz, Dulcis Vallis
 Varsavia, Varsovia
 Vienna, Vindobona
 Vilnius, Vilna
 Zagabria, Zagrabia

Voci correlate 
 Toponimi latini delle città italiane
 Lista dei nomi di località romane in Britannia
 Città scomparse del Lazio arcaico
 Claudio Tolomeo
 Geografia (Tolomeo)

Toponomastica latina
Storia dell'Europa